Военно-морские силы Эстонии () — один из трёх видов Вооружённых сил Эстонии.

Они несут ответственность за защиту территориальных вод Эстонии. В кризисной ситуации флот должен быть готов защитить подступы к Эстонии с моря, акватории портов, морские коммуникации и сотрудничать с другими родами войск видов вооружённых сил. Командующим ВМС ВС Эстонии на 2013 год является капитан Стен Сеппер. По состоянию на 2011 год, численность ВМC Эстонии составляла около 300 человек.

История

Создание ВМС Эстонии 

Первые формирования ВМС Эстонии — Отдел ВМС штаба вооружённых сил Эстонии и батальон ВМС, были образованы 28 февраля 1918 года и прекратили свою деятельность в связи с начавшейся в том же месяце оккупацией Эстонии германской армией, продолжавшейся до ноября 1918 года.

В ноябре 1918 года Союз обороны Эстонии ( — «Ка́йтселийт»), состоявший из добровольцев, начал организацию защиты морских границ молодой республики. Командующим ВМС был назначен Йохан Питка, начальником штаба — Герман Зальца. Командование занялось приёмом в эксплуатацию портов и другого берегового имущества.

13 ноября 1918 года в состав от Германского флота был получен первый сторожевой корабль, получивший название «Лайне» ( — «Волна», бывший Лаутербах). Первым боевым кораблём эстонского флота стала канонерская лодка с мощным артиллерийским вооружением «Лембит» (), бывшая российская канлодка «Бобр», переименованная в честь эстонского старейшины Лембиту, возглавившего в 1211 году борьбу племён эстов против вторгшегося на эстонские земли немецкого Братства воинов Христа (Ордена меченосцев). 23 декабря 1918 года «Лембит» под командованием мичмана Яана Клаара был готов к выходу в море.

В конце декабря 1918 года эскадренные миноносцы Советского Балтийского флота «Спартак» и «Автроил» были захвачены английскими кораблями неподалёку от Ревеля. Их доставили в Таллин и передали Эстонии. Под именами «Леннук» и «Вамбола» они вошли в состав флота Эстонии и прослужили в эстонском флоте несколько лет, после чего были проданы Перу.

31 января 1919 года из кораблей Чудского озера, отбитых у белогвардейцев и приведенных в ходовое состояние, был образован дивизион, командиром которого стал мичман Александр Вунк.

ВМС Эстонии в войне за независимость 1918—1920 годов 
В период Освободительной войны основные силы эстонского флота состояли из эскадренных миноносцев «Леннук» (бывший «Автроил») и «Вамбола» (бывший «Капитан 1 ранга Миклухо-Маклай», в Красном флоте «Спартак»), захваченных английскими кораблями и переданных Эстонии, а также из небольшого количества мобилизованных в 1914—1919 годах судов и катеров как на Балтике, так и на Чудском озере, использовавшихся в качестве канонерских лодок, тральщиков, минных заградителей и тому подобное.

С помощью этих судов капитан Йохан Питка осуществил несколько десантов в тыл Красной Армии, самым удачным и крупным из которых была  в районе , и последовавший за этим бой с превосходящими силами РККА, имевший место 17—19 января 1919 года, целью которого являлись поддержка движения сухопутных войск в направлении Нарвы и захват городов Гунгербург и Нарва. Десант выступил из Кунда 17 января, в нём участвовали шесть кораблей ВМС Эстонии во главе с эскадренным миноносцем «Леннук». Десантное подразделение образовали десантный батальон (примерно 400 бойцов) и 1-й отряд финских добровольцев (примерно 600 человек). У противника были в этом районе подразделения 6-й и 10-й стрелковой дивизии, всего около 1500 человек. Десант высадился в Удрии двумя группами: 17 января с 13:30 до 18:40 часов до 250 бойцов, и остальные 17 января поздно вечером с 23 часов до 11 часов утра 18 января. В результате десанта Удрия были захвачены 18 января в 11 часов город Гунгербург (ныне Нарва-Йыэсуу) и 19 января к 9 часам утра город Нарва.

Эстонские ВМС в 1920—1940 годах 
После продажи эскадренных миноносцев Перу в 1933 году, в мае 1935 года по заказу эстонского правительства английская фирма «Виккерс-Армстронг» начала строительство на верфи в городе Барроу-ин-Фёрнесс () (графство Камбрия) двух современных подводных лодок типа «Калев» — «Лембит» и «Калев». 7 июля 1936 года обе лодки были спущены на воду и, после прибытия в Таллин, составили дивизион подводных минных заградителей.

В 1938 году в Таллине был заложен сторожевой корабль, водоизмещением 500 тонн, спущен на воду в 1939 году, и введен в строй в 1940 году под наименованием «Громовержец» («Pikker»).

Боевой состав на момент присоединения Эстонии к Союзу ССР, в 1940 году 
Боевой состав ВМС ВС Эстонии на момент присоединения Эстонии к Союзу ССР в 1940 году:

Включение кораблей ВМС Эстонии в состав ВМФ СССР в 1940 году 
Вследствие оккупации Эстонской Республики СССР, 19 августа 1940 года на кораблях и судах ВМС Эстонии был поднят советский военно-морской флаг и они были включены в состав Балтийского флота ВМФ СССР. В связи с этим на кораблях произошло почти полное обновление экипажа. Новых членов экипажа обучали работе с незнакомой советским подводникам техникой оставшиеся моряки из эстонских экипажей.

В 1940 году органами НКВД было арестовано 43 офицера ВМФ Эстонии.

В начале 1941 года «Калев» вместе с «Лембитом» перебазировались в Либаву (Латвийская ССР), у остальных судов основные места базирования не изменились.

Строительство и состояние ВМС Эстонии в период независимости после 1991 года 
После провозглашения независимости Эстонии в 1991 году были сформированы Вооружённые силы Эстонии, включающие в себя военно-морские силы.

В течение 1992 и первой половины 1993 года Эстония получила 8 катеров из ФРГ и один корабль из Швеции.

1 июля 1993 года при Главном штабе Сил обороны Эстонии был создан морской отдел. На следующий год был создан Штаб ВМС Эстонии.

В июне 1994 года на службу в ВМФ Эстонии были направлены первые 15 военнослужащих, прошедших специальную подготовку в Таллинском пограничном училище.

В августе 1994 года корабли ВМФ России покинули Минную гавань в Таллине и ВМС Эстонии взяли под свой контроль находившуюся там ранее бывшую базу Балтийского флота.

В 1995 году Финляндия передала Эстонии пограничный корабль «Viima» (получивший новое название — «Maru»).

В середине 1990-х годов из Дании был получен сторожевой катер типа «Маген», получивший название А431 «Ahti».

В 1997 году США бесплатно передали Эстонии катер береговой охраны «Valvas».

В 1998 году Эстония, Латвия и Литва создали общую эскадру минных тральщиков «Балтрон», в задачи которой входят поиск и ликвидация морских мин, всё ещё оставшихся в Балтийском море со времён Второй мировой войны, увеличение безопасности территориальных вод и оказание помощи в обнаружении и ликвидации экологических повреждений в территориальных водах и экономических зонах Балтийских государств.

По состоянию на начало 1998 года, общая численность ВМС Эстонии составляла 160 чел., на вооружении находились два тральщика, три патрульных катера и два вспомогательных судна.

В середине 1999 года из Финляндии были получены два патрульных катера — «Ristna» и «Suurop»

По состоянию на начало 2000 года, общая численность ВМС Эстонии составляла 340 чел., на вооружении находились один патрульный корабль «Маген», два минно-тральных корабля типа «Фрауенлоб» («Калев» и «Олев»), два патрульных катера типа «Кондор», два патрульных катера «проект 1400» и три вспомогательных судна.

В 2003 году из ФРГ был бесплатно получен третий минно-тральный корабль типа «Фрауенлоб» («Ваиндло»)

Также, в 2003 году был открыт военно-учебный центр для подготовки кадров ВМС

По состоянию на 2006 год, численность ВМC Эстонии составляла 335 человек, в 2007—331 (включая 123 военнослужащих срочной службы).

В августе 2012 года в состав морского флота пограничных войск Эстонии вошло построенное в Финляндии новое многофункциональное экологическое судно «Kindral Kurvits» стоимостью 33 млн евро. Судно позволяет вести спасательные работы, очистку акватории от загрязнений даже в тяжелых погодных условиях, способно передвигаться в условиях химических катастроф.
Постройку финансировали Европейский фонд регионального развития (выделил 28 121 005 евро), и эстонское государство (вложившее 4 959 523 евро.

Организационный состав 
Организационно Военно-морские силы Эстонии включают:

Штаб ВМС ()

 Базу ВМС ()

 Дивизион минных кораблей ()
 Водолазный и корабль обеспечения «Тасуя»
  Тральщик-искатель мин «Адмирал Ковэн»
  Тральщик-искатель мин «Сакала»
  Тральщик-искатель мин «Уганди»
  Группу водолазов-минёров ()

Пункты базирования 
 ВМБ Таллин (главная, штаб ВМС)

Боевой состав

Военно-морской флот

Галерея

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Эстонии имеют префикс EML ( — Эстонский Военно-морской Корабль).

В военно-морских силах Эстонии введён стандарт, по которому корабль или судно имеют бортовой номер с латинской буквой в соответствии с классом корабля: M — Минный корабль, A — Вспомогательное судно ( — вспомогательный).

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Подофицеры и матросы

Знаки на головные уборы

См. также 
 Проект БАЛТРОН
 Контр-адмирал Йохан Питка

Исторические корабли ВМФ Эстонии

Командующие 
 1918 — 1919 Йохан Питка
 28.11.1919 — 1.03.1925 Йоханнес Херм
 1925-1932 Герман Зальца
 15.03.1932 — 01.11.1938 Валентин Мартин Гренц
 1938–20.09.1939 Валев Мере (Мартсон Василий Алексеевич)
 07.11.1939 — 1940 Йоханнес Сантпанк

После 1991 года 
 1994 — 1998 Роланд Лейт
 Яан Капп
 Игорь Шведе 
 23.07.2012 — Стен Сеппер.

Примечания

Литература 
 Гайдук А. А., Лапшин Р. В. Военно-морские силы прибалтийских государств 1918—1940 гг. СПб.: Галея Принт, 2009
 
 
 Прибалтийские державы в Финском заливе // «Зарубежное военное обозрение», 1, 1994. стр.61-62
 Прибалтийские державы в Финском заливе // «Зарубежное военное обозрение», 2, 1994. стр.63-64

Ссылки 

 Официальная страница Военно-морскиx сил Эстонии 
 Список кораблей ВМФ Эстонии 
 Флаги ВМС Эстонии